Huckleberry Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Huckleberry Island (Florida)
 Huckleberry Island (Georgia)
 Huckleberry Island (Maine)
 Huckleberry Island (Monroe County, New York)
 Huckleberry Island (Oswego County, New York)
 Huckleberry Island (Warren County, New York)
 Huckleberry Island (Westchester County, New York)

 Huckleberry Island (Washington)